Toto:

 Toto — крупнейший в мире производитель туалетов.
 Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок.
 Toto — дебютный студийный альбом американской группы Toto.
 Toto IV — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Toto.

См. также